Billy Gilbert (1891-1961), un acteur américain du cinéma muet ;
 Billy Gilbert (1894-1971), un acteur américain du cinéma essentiellement parlant (débuts en 1929) ;
  (1959-), un footballeur anglais ;
  (1876-1927), un joueur américain de baseball.